«Марс» () — телевизионный сериал в жанре докудрама, производства американского телеканала National Geographic, премьера первого сезона состоялась 14 ноября 2016 года. Основан на книге  «Как мы будем жить на Марсе». 13 января 2017 года National Geographic объявил о продлении сериала на второй сезон. Премьера второго сезона состоялась 12 ноября 2018 года (в России 18 ноября).

Сюжет 
В 2033 году на Марс отправляется первая пилотируемая экспедиция корабля «Дедал» в составе шести человек. Их цель — создание первого человеческого поселения на Марсе. Однако в процессе создания поселения им придётся столкнуться с множеством испытаний и опасностей, которые таит Марс.

Художественные съёмки в сериале чередуются с документальными сюжетами и интервью с ведущими умами планеты, разрабатывающими решения, которые позволят отправить человека на Марс.

В ролях 
 Бен Коттон — Бен Сойер, командир экспедиции «Дедал», системный инженер (США)
  — Хана Сын, пилот и системный инженер «Дедала» (США), со 2 серии — командир экспедиции; также Джун Сын — сестра-близнец Ханы, оператор связи в центре управления на Земле, с 4 серии — генеральный секретарь Международного научного фонда Марса — объединения космических агентств, финансирующего марсианские экспедиции.
 Клементина Пойдац — Амели Дюранд, врач и биохимик экспедиции (Франция)
 Сэмми Ротиби — Роберт Фуко, инженер-механик и робототехник (Нигерия)
 Альберто Амман — Хавьер Дельгадо, гидролог и геохимик (Испания)
 Анамария Маринка — Марта Камен, экзобиолог и геолог (Россия)
 Оливье Мартинес — Эд Гренн, исполнительный директор Корпорации полетов на Марс — консорциума частных аэрокосмических компаний, разрабатывающих и осуществляющих марсианские экспедиции.
 Козима Шоу — Лесли Ричардсон, ядерный физик.

Обзор сезонов 
{| class="wikitable plainrowheaders" style="text-align: center;"
! colspan="2" rowspan="2"| Сезон
!! rowspan="2"| Эпизоды
!! colspan="3"| Оригинальная дата показа
|-
! Премьера сезона
! Финал сезона
! style="padding:0 8px;"| Зрители США(миллионы)
|-
! scope="row" style="width:12px; background:#F77F00;"|
| 1
| 6
| 14 ноября 2016
| 19 декабря 2016
| 0,930
|-
! scope="row" style="width:12px; background:#4169E1;"|
| 2
| 6
| 12 ноября 2018
| 17 декабря 2018
| —
|}

Список серий

Сезон 1 (2016)

Спецвыпуск

Сезон 2 (2018)

Отзывы 
Первый сезон сериала получил смешанные отзывы кинокритиков. На сайте Rotten Tomatoes он получил 63 % положительных рецензий на основе 16 отзывов, на сайте Metacritic — 59 баллов из 100 на основе 14 отзывов.

Примечания

Ссылки 
 «Марс» на сайте Metacritic
 «Марс» на сайте Rotten Tomatoes
 Видео о создании сериала на сайте National Geographic

Телесериалы США 2010-х годов
Телесериалы США, запущенные в 2016 году
Телесериалы на английском языке
Докудрамы
Программы National Geographic Channel
фильмы о Марсе